Лантене () — топонимы во Франции:

 Лантене (Эн) — коммуна в департаменте Эн
 Лантене (Кот-д’Ор) — коммуна в департаменте Кот-д’Ор